The State hace referencia a varios artículos:

The State (serie de televisión), miniserie de televisión británica sobre el Estado Islámico.
The State (álbum), álbum de la banda canadiense Nickelback.